Tron – krzesło monarchy
 Tron – film z 1982 roku
 Tron: Dziedzictwo (ang. Tron: Legacy) – film z 2010 roku
 Trony – w chrześcijaństwie, rodzaj aniołów
 Tron (liturgia) – w liturgii chrześcijańskiej
 Boris Floricic – niemiecki haker o pseudonimie Tron